«And You and I» () — вторая композиция со студийного альбома Close to the Edge британской рок-группы Yes, выпущенного в сентябре 1972 лейблом Atlantic Records.

Композиция состоит из четырёх частей. Первая и вторая части были изданы в виде сингла (в отличие от альбома Close to the Edge, на сингле в качестве автора указан лишь один Джон Андерсон), достигшего позиции #42 в Billboard Hot 100.

«And You and I» является одной из самых популярных композиций группы Yes: она часто исполнялась на концертах (в том числе в 1990-е и 2000-е годы) и присутствует на многих сборниках группы.

Структура композиции

Примечания

Ссылки 
 "Close to the Edge" на "YesWorld"
 "And You and I" на "Discogs"

Песни 1972 года
Синглы 1972 года
Песни Yes
Симфо-рок
Композиции прогрессивного рока
Композиции арт-рока